Палиса́дник ( «изгородь, частокол») — участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором (палисадом).

Палисадник обычно рассечён дорожкой, ведущей к входу в дом, а в стилевом решении связан с архитектурой дома. Палисадник используется для создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарников и деревьев. Нередко композиция палисадника основана на двух доминантных растениях, растущих по разные стороны дорожки, и дополняющих их более мелких цветов.

Литература 
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: «Прогресс», «Универс», 1994 (репринтное воспроизведение издания 1903—1909 гг.)
 

Садоводство
Цветоводство
Русское национальное жилище